Френска империя може да се отнася за:
 Френска колониална империя (17-20 век)
 Първа империя (Франция) (1804-1815)
 Втора империя (Франция) (1852-1870)